Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2010 (, также известен как 2010 Totesport.com Welsh Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте, Уэльс, с 24 по 31 января 2010 года.

Примечательно, что на стадии полуфиналов сошлись первые 4 номера «посева», а в финале встретились 1-й и 2-й «сеяные».

Чемпионом турнира стал Джон Хиггинс, переигравший в финале прошлогоднего чемпиона — Алистера Картера, 9:4.

Призовой фонд 

Победитель: £35 000
Финалист: £17 500
Полуфиналисты: £8 750
Четвертьфиналисты: £6 500
Last 16: £4 275
Last 32: £2 700
Last 48: £1 725
Last 64: £1 325

Высший брейк в квалификации: £500
Высший брейк в основном турнире: £2 000

Максимальный брейк в квалификации: £1 000
Максимальный брейк в основном турнире: £20 000

Общий призовой фонд: £225 500

Результаты 
Всего в чемпионате Уэльса участвовали 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации. Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира.

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли с 19 по 22 января 2010 года в Pontin’s Centre, Престатин, Уэльс.

* Матч Мэттью Стивенс — Барри Пинчес состоялся в Ньюпорте.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 143 Крейг Стидман
 138 Ли Хан
 133 Лю Сун
 127 Джадд Трамп
 125 Стивен Роулингс
 125 Фергал О'Брайен
 123 Джимми Уайт
 119 Тони Драго
 119 Доминик Дэйл
 115 Сэм Бэйрд
 110 Том Форд
 110 Стюарт Бинэм
 106, 103 Мэттью Селт
 106 Кен Доэрти
 105 Пол Дэвис
 103 Алан Макманус
 102 Джейми Коуп
 102 Дэвид Гилберт
 101 Марк Дэвис

Основной турнир 
 138, 137, 109, 105, 101 Джон Хиггинс
 134 Дин Цзюньхуэй
 129 Нил Робертсон
 129 Джо Перри
 123 Джейми Коуп
 122 Ронни О'Салливан
 122 Эндрю Хиггинсон
 120, 115 Алистер Картер
 115 Марк Селби
 113 Стивен Хендри
 112, 102 Марк Уильямс
 109, 106 Мэттью Стивенс
 105 Марко Фу
 102 Фергал О'Брайен

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на snooker.org

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2010 год в снукере
2010-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2010 году
Январь 2010 года